Готéль «Собóрний» — 4-поверховий тризірковий готель, розташований у Олександрівському районі міста Запоріжжя на проспекті Соборному, 28.

Опис 
Готель «Соборний» — це 4-поверхова розкішна сучасна будівля з автономною високотехнологічною системою опалення та вентиляцією, в самому центрі заснування міста Запоріжжя в безпосередній близькості від залізничного вокзалу Запоріжжя I та міжміського автовокзалу. Готель «Соборний» побудований у 2009 році. Його офіційне відкриття відбулося 20 серпня 2009 року. На церемонії відкриття готель був освячений. 

Своє ім'я готель отримав від старої назви центральної магістралі міста — проспекту Соборного, на якому він знаходиться. До 1952 року проспект іменувався Соборною вулицею, а з 19 лютого 2016 року проспекту повернена історична назва. Неподалік від готелю розташований Свято-Покровський кафедральний собор. Також вважається, що саме на честь цього собору готель отримав назву  «Соборний».

У чотириповерховій будівлі — 16 номерів. У кожному номері, незалежно від його категорії, є кольоровий телевізор, супутникове телебачення, телефон з міським та міжміським зв'язком, шафа, робочий стіл, фен, міні-сейф, міні-бар, гігієнічний набір та душова кабіна, односпальні або двоспальні ліжка.

В готелі є:
 автономну котельню.
 приточно-витяжну систему вентиляції і кондиціонування.
 кафе-бар.
 сауну з басейном, кімнати для масажу.
 кімнати для відпочинку, розраховані на 10 осіб.

У готелі немає номерів економкласу або кімнат середнього рівня. Усі номери класу «Люкс». Вартість проживання залежить лише від класу комфортності

Посилання 
 Офіційний сайт готелю «Соборний»
 Готель «Соборний» на мапі Запоріжжя

Готелі Запоріжжя
Тризіркові готелі України